Raghunathan ist der Nachname von
 M. S. Raghunathan (* 1941), indischer Mathematiker
 Mahaveer Raghunathan (* 1998), indischer Automobilrennfahrer